Бардем може да се отнася за:
 Хавиер Бардем (р. 1969), испански актьор
 Хуан Антонио Бардем (1922-2002), испански режисьор